Ива́н Киселёв: 
 
 Киселёв, Иван Герасимович (1923—1945) — Герой Советского Союза.
 Киселёв, Иван Иванович (1917—2004) — директор Горьковского автозавода, Герой Социалистического Труда.
 Киселёв, Иван Михайлович (1919—1987) — Герой Советского Союза.
 Киселёв, Иван Павлович (1783—1853) — русский военный деятель, генерал-майор.
 Киселёв, Иван Фёдорович (1888—1938) — сотрудник органов охраны правопорядка.